Весенний (неофициальный) национальный чемпионат Армении по футболу 1995 года — турнир, в котором приняли участие 12 команд Высшей лиги, разделённые на 2 группы.

Чемпионат 1995 года (весна) являлся переходным с системы розыгрыша «весна-осень» на систему «осень-весна», порядкового номера не имел, и звание чемпиона страны в нем не разыгрывалось.

 
 До начала чемпионата «Бананц» (Котайк) и «Котайк» (Абовян) из-за финансового кризиса объединились в один клуб под названием «Котайк» (Абовян). Место в переходном чемпионате, освобождённое «Бананцем», занял дублирующий состав «Котайка» — «Котайк»-2 (Абовян).
 В неофициальном чемпионате победителями своих групп стали «Ширак» (Гюмри) и «Арарат» (Ереван).
 «Еразанк» (Ереван) и «Котайк»-2 (Абовян), ставшие последними в своих группах, сохранили места в Высшей лиге на следующий сезон.
 Победители Первой лиги в своих группах — ЦСКА (Ереван) и «Арабкир» (Ереван) не поднялись в Высшую лигу.

Итоговые таблицы

1-я подгруппа

Результаты матчей

2-я подгруппа 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 1995
 Первая лига Армении по футболу 1995

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1995 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1995 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-Лига 1995 

Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Армении в 1995 году
Чемпионат Армении по футболу